Die Saison 1956/57 war die siebte Spielzeit der Klass B als zweithöchste sowjetische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die 29 Teilnehmer der Klass B wurden zunächst in vier Gruppen aufgeteilt. Jede Mannschaft spielte in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gruppengegner. Die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, deren beide bestplatzierten Mannschaften in die Klass A aufstiegen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe 3 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 4 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru (russisch)

1956
Eishockeysaison 1956/57